Населені пункти в Чехії:

 Бояновиці (Зноймо)
 Бояновиці (Прага-захід)